

Persones 
 Josep Lladó i Quintana (1880-1963), alcalde de Manlleu durant la Guerra Civil
 Josep Lladó i Pascual (1933- ), auxiliar de farmàcia i poeta, mestre en Gai Saber
 Josep Maria Lladó i Bausili, (1903-1956), polític i artista català, batlle d'Igualada
 Josep Lladó Fernández-Urrutia (1934-…), polític i empresari
 Josep Lladó (productor), productor de música
 Josep Lladó i Ramonet ( …-1936) capellà de les Dominiques de Valldaura.
 Josep Maria Lladó i Figueres (1910-1996), periodista
 Josep Guix i Lladó (1877-1913), compositor
 Josep Pomar i Lladó (…? - 1869), argenter, cisellador i gravador d'acer.
 José Lladó Fernández-Urrutia, empresari madrileny